Яннис Тафер (; родился , Гренобль, Франция) — французский футболист, нападающий. Играл за ряд клубов, такие как: «Лион», «Тулуза» и другие. Ныне — игрок швейцарского клуба «Санкт-Галлен». Экс-игрок молодёжных сборных Франции.

Клубная карьера

Ранняя карьера 
Тафер родился в городе Гренобль в регионе Рона-Альпы у отца-алжирца, который эмигрировал во Францию из Константины, и португальской матери. Он начал свою футбольную карьеру в местном клубе региона — «Эшироль». Проведя семь лет в своем детском клубе, Тафер подписал контракт с молодёжной командой тогдашнего трехкратного чемпиона Франции «Лионом».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на lequipe.fr
 Профиль на transfermarkt.com

Футболисты Франции
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Лозанна»
Игроки ФК «Санкт-Галлен»